«Туристу о Ленинграде» — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Лениздат» (Ленинград) в 1965—1988 годах. 

Книги серии представляют собой краткие очерки-путеводители по различным историко-архитектурным памятникам города, его проспектам, площадям, дворцам, музеям и прочим выдающимся творениям русских зодчих. Многие книги серии выпускались массовыми тиражами и неоднократно переиздавались. Иногда в серии переиздавались книги, ранее выходившие отдельными изданиями. Так, написанный Л. И. Бастаревой и В. И. Сидоровой путеводитель по Петропавловской крепости, выдержавший три издания, ещё четырежды с исправлениями и дополнениями переиздавался в рамках серии (в 1978, 1980, 1983 и 1986 годах).

Оформление серии менялось дважды: первый раз в 1967 году, второй — в 1972 году, когда был слегка увеличен размер и добавлена ламинация обложки, на которую вместо рисунков стали помещать фотографии.  

Формат книги: 
 1965—1971 — 60х90/32 (115х140 мм); обложка бумажная.
 1972—1988 — 70x108/32 (130х165 мм); обложка бумажная, ламинированная.

К серии «Туристу о Ленинграде» тематически примыкала небольшая серия «Прогулки по Ленинграду», издаваемая Лениздатом в 1970-е годы в том же формате — книги этой серии были построены в виде кратких исторических очерков с описанием экскурсионных маршрутов по отдельным улицам города.

Книги серии

1965 

 
 
Пукинский Б. К. Ансамбль Росси / Художник И. З. Семенцов. — Л.: Лениздат, 1965. — 54 с. — (Туристу о Ленинграде). — 8 000 экз.
Семенов Г. (Молотков Г.С.) Вокзалы / Художник А. А. Кузьмин. — Л.: Лениздат, 1965. — 56 с. — (Туристу о Ленинграде). — 5 000 экз.
Никитин П. Е. Музей В. И. Ленина / Художник В. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1965. — 36 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.
Охотников И. В. Литераторские мостки / Художник Ю. А. Петров. — Л.: Лениздат, 1965. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.
Пукинский Б. К. Комсомольская площадь / Художник И. П. Кремлев. — Л.: Лениздат, 1965. — 44 с. — (Туристу о Ленинграде). — 5 000 экз.
Дубинин Л. А. Музей Великого Октября / Художник О. В. Титов. — Л.: Лениздат, 1965. — 76 с. — (Туристу о Ленинграде). — 20 000 экз.
Петров Г. Ф. Русский музей / Художник Б. И. Клюшкин. — Л.: Лениздат, 1965. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.
Пукинский Б. К. Стрелка Васильевского острова / Художник А. А. Яценко. — Л.: Лениздат, 1965. — 88 с. — (Туристу о Ленинграде). — 5 000 экз.
Кулешов И. М. Центральный военно-морской музей / Художник Н. А. Нефедов. — Л.: Лениздат, 1965. — 40 с. — (Туристу о Ленинграде). — 15 000 экз.
Садовый Н. А. Ленинградская филармония / Художник В. С. Орлов. — Л.: Лениздат, 1965. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 5 000 экз.
Молотков Г. С. Зеленогорск / Художник С. М. Малахов. — Л.: Лениздат, 1965. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.
Яблочкин Ю. Н. Гатчина / Художник О. И. Маслаков. — Л.: Лениздат, 1965. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.
Олейников М. К. Сестрорецк / Художник А. Г. Малахов. — Л.: Лениздат, 1965. — 52 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.
Садовый Н. А. Пенаты. Музей-усадьба И. Е. Репина / Художник С. Я. Гесин. — Л.: Лениздат, 1965. — 44 с. — (Туристу о Ленинграде). — 50 000 экз.
Иванова В. В. Академический театр драмы имени А. С. Пушкина / Художник В. А. Кустов. — Л.: Лениздат, 1965. — 80 с. — (Туристу о Ленинграде). — 15 000 экз.
Метлицкий Б. Г. Театр имени М. Горького / Художник В. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1965. — 44 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.
Медведев М. Н. Ленинградский цирк / Художник Е. Я. Захаров. — Л.: Лениздат, 1965. — 60 с. — (Туристу о Ленинграде). — 100 000 экз.

1966 
 
 
Буданова Т. В. Государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова / Художник В. С. Орлов. — Л.: Лениздат, 1966. — 96 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.
Борисевич К. К. Ленинградский морской порт / Художник В. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1966. — 64 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.
Петров Г. Ф. Гостиный двор / Художник Г. И. Гунькин. — Л.: Лениздат, 1966. — 44 с. — (Туристу о Ленинграде). — 28 000 экз.

1967 
 
 
Соколова Т. М. Зимний дворец / Художник А. Г. Малахов. — Л.: Лениздат, 1967. — 60 с. — (Туристу о Ленинграде). — 50 000 экз.
Охотников И. В. Памятник на площади Ленина / Художник Ю. И. Свиридов. — Л.: Лениздат, 1967. — 64 с. — (Туристу о Ленинграде). — 17 500 экз.
Петров Г. Ф. Пискаревское кладбище / Художник Э. И. Капелян. — Л.: Лениздат, 1967. — 40 с. — (Туристу о Ленинграде). — 100 000 экз.
Клюевская К. В. Медный всадник / Художник Е. Я. Захаров. — Л.: Лениздат, 1967. — 36 с. — (Туристу о Ленинграде). — 50 000 экз.
Ломан О. В. Музей-квартира Н.А. Некрасова / Художник В. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1967. — 60 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.

1968 
 
Паршин Л. А. Метрополитен имени В. И. Ленина / Художник А. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1968. — 80 с. — (Туристу о Ленинграде). — 15 000 экз.
1969

 Охотников И. В. Музей А.В. Суворова / Художник В. А. Бендингер. — Л.: Лениздат, 1969. — 84 с. — (Туристу о Ленинграде). — 15 000 экз.

1970

1971 
 
 
Ломан О. В. Музей-квартира Н.А. Некрасова / Художник И. А. Корнилова. — Л.: Лениздат, 1971. — 48 с. — (Туристу о Ленинграде). — 25 000 экз.

1972 
 
 Якирина Т. В., Карпович И.Д. Исаакиевский собор — Л.: Лениздат, 1972. — 100 с. — (Туристу о Ленинграде). — 100 000 экз.

 
 

 

 

 Кущий Г. С. Паровоз №293 — Л.: Лениздат, 1972. — 74 с. — (Туристу о Ленинграде). — 10 000 экз.

1973

1974

1975

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

См. также 
 Прогулки по Ленинграду
 Зодчие нашего города
 Мастера архитектуры
 Архитекторы Санкт-Петербурга

Критика 
Узнать об истории памятных мест Ленинграда помогают тоненькие, карманного формата книжечки серии «Туристу о Ленинграде», выпускаемые краеведческой редакцией Лениздата.  Они и есть те самые знающие и умеющие увлечь в тайны минувшего гиды, которые так необходимы туристу. Слишком длинным было бы полное перечисление их. Вот лишь несколько названий: И. Охотников «Памятник на площади Ленина», П. Канн «Летний сад», А. Вересов «Крепость Орешек», Т. Соколова «Зимний дворец», , К. Клюевская «Медный всадник». ... Думается, издательство нашло очень правильную форму рассказов о достопримечательностях города. Собранные в толстый путеводитель, рассказы потерялись бы на его страницах, которые чаще листают, чем читают. Тоненькую же брошюрку нетрудно и прочитать — подкупает объем. Ленинградцы позаботились и о соседях. Лениздат выпускает серии «Туристу о Новгороде» и «Туристу о Пскове». Другим городам, возможно, стоит самим подумать о подобной же пропаганде своих достопримечательностей.

Несколько пожеланий по серии «Туристу о Ленинграде». Отсутствие в ней «унифицированной» структуры всегда будет причиной неоправданных претензий критиков к авторам. Думаю, было бы полезным ввести обязательную вступительную статью с изложением принципов, по которым автор строит свою книгу. В конце издания, по-моему, следует давать топографический указатель.

Издательством «Лениздат» выпускалась серия популярных книжек («Туристу о Ленинграде»), содержавших немало интересных сведений из истории архитектуры Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке
 Книги серии в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева

Книжные серии
Путеводители
Архитектура Санкт-Петербурга
Книги Лениздата
Туризм в Санкт-Петербурге